Wang Qiang (tennisster), Chinees tennisspeelster
 Wang Qiang (voetbal), Chinees voetballer
 Wang Qiang (paleontoloog), Chinees paleontoloog
 Wang Qiang (worstelaar) (1987), Chinees worstelaar
 Wang Qiang (langlaufer) (1993), Chinees langlaufer
 Wang Qiang (volleyballer), Chinees paralympisch volleyballer